LGS peut signifier :
 En astronomie, Local Group Suspect, c'est-à-dire la désignation temporaire d'une galaxie voisine de notre Voie lactée susceptible d'être gravitationnellement liée à une structure appelée Groupe local;
 La marque qui figure sur les bijoux de fantaisie Les Gens du Sud;
 Le Grand Soir, une notion définissant une rupture révolutionnaire, où tout est possible.